Cettina – ipocoristico del nome proprio di persona Concetta
Cettina – villaggio della Croazia
Cettina – fiume della Croazia